Кехрос — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Ариана.
 Кехрос (Тинос) — село в сообществе  на Тиносе.
 Микрос-Керхос — село в сообществе  в общине Ариана.